Maraña
 Marana (Arizona)

Desambiguação